34-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в России с 26 января по 2 февраля 2014 года в четырёх группах (две группы в турнире А и две в турнире В).

Основные матчи прошли в Иркутске. Тринадцать встреч состоялось в Шелехове (Иркутская область).

По предложению дирекции УФПС «Почта России» к чемпионату мира были выпущены почтовый конверт, специальный штемпель первого дня и марка. В Иркутске установили 84 туристических указателя.

В четвертьфинальном матче Швеция — Белоруссия (33:5) был побит рекорд чемпионатов мира по результативности. Чемпионом мира в восьмой раз стала сборная России.

Изначально планировалось, что чемпионат мира пройдёт в Сочи параллельно с зимней Олимпиадой.

Команды-участницы 
В чемпионате приняло участие рекордное количество национальных сборных из 17 стран.

Турнир А:
  (организатор)
 
 
 
 
 
 
 

Турнир B:

Несостоявшиеся участники 
Организаторы рассчитывали, что в чемпионате мира примут участие 20 команд, однако три страны не подтвердили своё участие. Это:

Календарь турнира группы А

Турнирная таблица А1

Подгруппа А1

Турнирная таблица А2

Подгруппа А2

Плей-офф

Игры за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки турнира 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:

Лучший вратарь — Андерс Свенссон (Швеция) 
Лучший защитник — Андреас Вест (Швеция) 
Лучший полузащитник — Сергей Ломанов (Россия)
Лучший нападающий — Евгений Иванушкин (Россия) 
Самый ценный игрок — Александр Насонов (Казахстан)

Календарь турнира группы В 
Матчи подгруппы B2, а также квалификационные матчи за 7-9 места проводятся: 2 тайма по 30 минут. Остальные матчи: 2 тайма по 45 минут.

Турнирная таблица В1

Подгруппа B1

Турнирная таблица В2

Подгруппа B2

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 5 место

Матч за 7 место

Матч за 8 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

 Сообщение о выборе места проведения чемпионата — 2014 на сайте FIB
 Официальный сайт чемпионата
 Неофициальный сайт чемпионата
 На чемпионате мира в Иркутске выступят 17 сборных
 Календарь группы «B» на чемпионате мира-2014
 22-кратные!

Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Международные спортивные соревнования в Иркутске
Спорт в Шелехове
Январь 2014 года
Февраль 2014 года
2014 год в Иркутской области